Extras – album dei The Jam del 1993
Extras – serie televisiva britannica

Pagine di disambiguazione correlate
Extra